Шацкес — еврейская фамилия.

 Шацкес, Абрам Владимирович (1900—1961) — советский пианист и музыкальный педагог.
 Шацкес, Борис Абрамович (1931—1985) — советский шахматист, пианист и музыкальный педагог, мастер спорта СССР (1961), сын А. Б. Шацкеса.
 Шацкес, Мойше (1881—1958) — польский раввин и законоучитель (Ломжа).
 Шацкес, Мойше-Арн (1825—1899) — еврейский литератор и просветитель (идиш).

 Левин-Шацкес, Ицхок (1892—1963) — еврейский писатель (идиш).